Jméno a příjmení Jiří Válek má více nositelů:

 Jiří Válek (1923) (1923–2005) – český hudební skladatel, hudební redaktor a pedagog
 Jiří Válek (1940) (* 1940) – český flétnista, hudební skladatel a pedagog